Косяко́в — русская фамилия. Известные носители:
Косяков, Александр (1914—2005) — американский физик русского происхождения, директор Лаборатории прикладной физики.
Косяков, Василий Антонович (1862—1921) — русский архитектор, художник, педагог, директор Института гражданских инженеров.
 Косяков, Виктор Павлович (1950—1990) — Герой Социалистического Труда.
 Косяков, Владимир Антонович (1866—1922) — русский архитектор, брат В. А. Косякова.
 Косяков, Георгий Антонович (1872—1925) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Косяков, Денис Геннадьевич (род. 1984) — российский актёр театра и кино, сценарист, продюсер, телеведущий.
 Косяков, Дмитрий Николаевич (род. 1986) — российский шоссейный велогонщик.
 Косяков, Михаил Александрович (1903—1981) — Герой Советского Союза.
 Косяков, Павел Николаевич (1905—1993) — советский микробиолог, профессор, академик АМН СССР (1974).

Косякова 
 Косякова, Нина Григорьевна (1928—2000) — депутат Верховного Совета СССР VI созыва (1962—1966).

Топоним 
 Косякова — деревня в Свердловской области, входящая в Муниципальное образование Алапаевское, Россия.

См. также 
 Косиков